Петролија има више значења:
 Петролија (Тексас)
 Петролија (Пенсилванија)